Мусаелян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мусаелян, Лева Асканазович (род. 1946) — российский философ, профессор ПГНИУ.
 Мусаелян, Саргис Григорьевич (1882—1920) — большевик, деятель революционного коммунистического движения в восточной (российской) части Армении.
 Мусаелян, Сергей Александрович (род. 1950) — советский и российский пианист, заслуженный артист Российской Федерации.